Arabeske oder Arabesque steht für:

 Arabeske, Verzierung (Dekoration), deren Muster aus Blumen oder Ranken gebildet wird
 In der Heraldik eine  Damaszierung
 Arabeske (Film), Spielfilm von Stanley Donen (1966)
 Arabeske (Literatur), von Friedrich Schlegel eingeführter Begriff in der Literatur
 Arabeske (Musikrichtung), orientalischer Musikstil
 Arabeske (Musikstück), Musikstück in freier Form mit reichen Verzierungen
 Arabeske (Schumann), eine Klavierkomposition von Robert Schumann
 Arabesque (Software), Bildbearbeitungssoftware von Dotrix
 Arabesque, eine Tanzfigur beim klassischen Ballett und beim Eiskunstlauf, siehe Ballettpositionen
 Arabesque (Tanzkompanie), eine bulgarische Tänzergruppe
 Arabesque (Deutsche Tanzkompanie), eine deutsche Tänzergruppe, Deutscher Meister, siehe ASV Wuppertal
 Arabesque (Band), eine deutsche Popmusikgruppe
 Arabesque (Album), Studioalbum von Sibel Can
 Verzierungen an Uniformen von General- bzw. Admiraloffizieren, siehe Larisch-Stickerei